Tingi – antico nome di Tangeri (Marocco)
 Tingi – circoscrizione della regione di Lindi (Tanzania)